Miejscowości w USA:
 Jesup – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Wayne
 Jesup – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Buchanan
Gminy w USA:
 Jesup (ang. Jesup Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Lawrence